Леонид Абрамович Пинчевский (; 5 сентября 1942, Копейск — 28 ноября 2019, Нью-Йорк) — советский и американский художник-авангардист, представитель прагматического концептуализма.

Биография 
Леонид Пинчевский родился на Урале, где его семья находилась в эвакуации из Бельц в годы войны; вырос в Бельцах, куда родители возвратились в 1947 году и чьи дома впоследствии стали центральной темой его творчества. В 1954—1959 годах учился в Кишинёвском художественном училище; в 1962 году окончил Художественную академию в Кишинёве и возвратился в Бельцы, в 1968 году стал членом Союза художников СССР. В 1967 году стал лауреатом премии комсомола Молдавии имени Бориса Главана.

С 1982 года после нескольких лет в отказе — в США, поселился в Нью-Йорке. Вместе с Михаилом Эпштейном организовал в декабре 1999 года в Нью-Йорке интеллектуальный проект «Лаборатория современной мысли» (ЛСМ) Вёл рубрику «Моя галерея», посвящённую художникам российской эмиграции, в газете «Московские новости», печатался в нью-йоркской газете на идише «Форвертс». Занимался иллюстрацией книг современной американской детской литературы, росписью казино в Лас-Вегасе (Bellagio, The Venetian), дизайном интерьеров.

Галерея 

 Форопортрет работы Peggy Jarrell Kaplan
 Серия «Love Land»: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 
 Галерея на ArtNet 
 Картина «Бродячий дом» (1984) 
 3 картины

Каталоги 
 Конец. Галерея Подвал. Нью-Йорк, 1984.
 Leonid Pinchevsky. Maya Polsky Gallery. Чикаго, 1991.

Примечания

Ссылки 
 Воспоминания, эссе и фотографии Л. Пинчевского в антологии «The Blue Lagoon» 
 Рисунки и интервью в антологии «У голубой лагуны» 
 Эссе Михаила Эпштейна о концептуализме Л. Пинчевского 
 Индивидуальные и групповые экспозиции 
 Интервью с Леонидом Пинчевским — художником «по жизни» (2002) на сайте www.gkatsov.com 
 Художник Леонид Пинчевский. Вся жизнь в искусстве.  Интервью для Энциклопедии Русской Америки  на портале RUNYweb.com 

Персоналии:Бельцы
Художники Молдавии
Художники СССР
Художники США
Персоналии:Нью-Йорк
Родившиеся в Копейске
Выпускники Кишинёвского художественного училища